Локальный цвет (искусство)
 Локальный цвет (фотография)